El apellido Barassi puede hacer referencia a las siguientes personas:

Lodovico Barassi, abogado, jurista y laboralista italiano.
Ottorino Barassi, dirigente deportivo italiano, vicepresidente de FIFA.
 Eugenio Mimica Barassi, escritor chileno.
 Mario Barassi, músico y cantante argentino, líder de la banda Los Super Ratones.
 Darío Barassi, actor y conductor de televisión argentino.